Neum steht für:
 Neum, Ort im Süden von Bosnien-Herzegowina

Neum ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Neum (1902–1976), deutscher Politiker (NSDAP), Bürgermeister von Swinemünde

NEUM steht als Abkürzung für:
 eine südafrikanische Organisation, siehe Non European Unity Movement

Abkürzung